En France :
 Pierre du Diable (Allinges), en Haute-Savoie 
 Pierre du Diable (Artas), en Isère 
 Pierre du Diable (Beuvry), dans le Pas-de-Calais 
 Pierre du Diable (Jullouville), dans la Manche 
 Pierre du Diable (La Garnache), en Vendée
 Pierre du Diable (Lécluse), dans le Nord 
 Pierre du Diable à Soubise, en Charente-Maritime, voir Pierre Levée de Soubise
 Pierre du Diable (Vitrac), en Dordogne 

En Belgique :
 Pierre du Diable (Anhée)
 Pierre du Diable (Haillot), dans la province de Namur 
 Pierre du Diable (Jambes), dans la province de Namur 
 Grosse Pierre d'Ellemelle, aussi appelée pierre du Diable
 
Voir aussi
 Menhir La Pierre au Diable près de Saint-Pierre-des-Nids, en Mayenne (France)